Hans Donauer ist der Name folgender Personen:

*Hans Donauer der Ältere (~1521–1596), deutscher Maler
Hans Donauer der Jüngere (~1569–1644), deutscher Maler